«Вход и выход» () — комедийный фильм режиссёра Фрэнка Оза. Рейтинг — PG-13.

Сюжет 
Ховард Брэкетт — уважаемый школьный преподаватель средних лет в маленьком американском городке, который готовится сочетаться узами брака со своей невестой Эмили, также школьной учительницей. В один из дней весь город смотрит по телевизору вручение кинопремии «Оскар», на которой среди номинантов Камерон Дрейк — уроженец городка, выпускник школы и ученик Ховарда. Камерон номинирован за роль солдата-гея в военной драме. Когда Камерон побеждает, он выходит на сцену и произносит традиционную благодарственную речь, в которой благодарит в том числе своего школьного учителя, Ховарда Брэкетта, и вдруг неожиданно для самого себя зачем-то говорит, что Ховард — гей.

Заявление Камерона повергает в шок Ховарда, его родных, близких, коллег, учеников — словом, весь городок. Ховард не гей, однако все моментально начинают «замечать» за ним странности — он старый холостяк, не замечен в ухаживании за женщинами, на своей возлюбленной он решил жениться уже в зрелом возрасте после очень долгих и «ненатурально» романтических ухаживаний, любит поэзию, обожает танцы и Барбару Стрейзанд, носит бабочку и чрезвычайно прихотливо одевается… В итоге у Ховарда возникают трудности с невестой, с друзьями, на работе… Кроме того, его начал «обрабатывать» известный открытый гей, тележурналист Питер Малой. Питер является активистом борьбы за права геев, уверен, что Ховард является геем, о чём сам не подозревает, настаивает, чтобы Ховард публично объявил о своей гомосексуальности, чтобы ему стало легче жить. Ну, а заодно это поможет Питеру сделать отличный сюжет и поддержать гей-движение.

Тем временем, до Камерона Дрейка доходит информация о том, какие последствия вызвал его спонтанный поступок на церемонии «Оскар», и актер отправляется в родной город, чтобы помочь Ховарду…

Тем временем, Ховард решительно отметает все подозрения, чтобы покончить со слухами, он ускоряет подготовку к свадьбе. Кульминацией истории становится церемония бракосочетания…

В ролях 
 Кевин Клайн — Ховард Брэкетт
 Джоан Кьюсак — Эмили Монтгомери, невеста Ховарда
 Том Селлек — Питер Малой, тележурналист-гей
 Мэтт Диллон — Камерон Дрейк
 Дебби Рейнолдс — Бернис, мать Ховарда
 Уилфорд Бримли — Френк, отец Ховарда
 Боб Ньюхарт — Том Хоилвей
 Грегори Джбара — Уолтер, брат Ховарда
 Шалом Харлоу — Соня
 Шон Хэтоси — Джек
 Зак Орт — Майк
 Лорен Эмброуз — Вики
 Александра Холден — Мередит
 Льюис Дж. Стэдлен— Эд Кенроу
 Дж. Смит-Камерон
 Дебора Раш

Художественные особенности 
 Хотя и в комедийной форме, в фильме поднимается проблема «Каминг-аута» и его неоднозначные оценки в обществе. Фрэнк Оз в интервью сообщал, что балансировал на тонкой грани, чтобы фильм не оскорблял и был достаточно шутливым, но в то же время не переходил границы.

Номинации 
Оскар—1998.
 Лучшая женская роль второго плана (Джоан Кьюсак).

Золотой глобус—1998.
 Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл) (Кевин Клайн).
 Лучшая женская роль второго плана (Джоан Кьюсак)

MTV Movie Awards—1998.
 Лучший поцелуй (Кевин Клайн, Том Селлек)

Саундтрек 
 I Will Survive, Глория Гейнор/
 Macho Man, Village People.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1997 года
Фильмы по сценариям Пола Рудника
Кинокомедии 1997 года
Кинокомедии США
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы про свадьбу
Фильмы об учителях
Фильмы Paramount Pictures